Le sigle DICT peut faire notamment référence à :
 déclaration d'intention de commencement de travaux, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, en France ;
 protocole DICT, un protocole en informatique d'implémentation de fonctionnalités de dictionnaires ;
 indicateurs de sécurité des systèmes d'information, Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Traçabilité (ce dernier mot de Traçabilité étant parfois remplacé par Preuve - dans le sigle DICP).